Раздумья о причинах нынешнего недовольства () — политический памфлет ирландского политика и философа Эдмунда Бёрка, впервые опубликованный 23 апреля 1770 года. Тема — кумовство короля Георга III и влияние двора на . Эссе оказало влияние на определение политических партий и их роли в правительстве. В нём Бёрк утверждал, что партии — это «группы людей, объединённых для продвижения своими совместными усилиями национальных интересов на основе определённого принципа, с которым они все согласны».

Примечания

Ссылки 
 , из 3-го издания 1770 года
 The essay in The Works of the Right Honourable Edmund Burke, Vol. I (of 12)

Книги по алфавиту
Книги 1770-х годов
Сочинения Эдмунда Берка